Олекса́ндрівська ву́лиця — назва різних вулиць у Києві.

 Олександрівська вулиця — вулиця у Києві, Деснянський район.
 Олександрівська вулиця — вулиця у Києві, Шевченківський район.

 Олександрівська вулиця — колишня назва вулиці, що об'єднувала нинішні вулицю Сагайдачного, Володимирський узвіз та вулицю Михайла Грушевського.

Вулиці